La presente tabella riassume i risultati elettorali de Il Popolo della Libertà nelle regioni italiane. I valori espressi si riferiscono alla percentuale sui voti validi. Per le elezioni politiche, il dato si riferisce all'elezione della Camera dei deputati.

Legenda 
P = Elezioni politiche
R = Elezioni regionali
E = Elezioni europee
     = La lista non è stata presentata in questa regione e in questa tornata elettorale
N.D. = La tornata elettorale non si è tenuta in questa regione

Risultati

Note

Voci correlate 
 Il Popolo della Libertà

Collegamenti esterni 
 

Il Popolo della Libertà
Il Popolo della Libertà